Жела́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Ромийи-сюр-Сен-1. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10164.

Коммуна расположена приблизительно в 110 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 720 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 474 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 345 были экономически активными, 129 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 345 активных работали 309 человек (167 мужчин и 142 женщины), безработных было 36 (17 мужчин и 19 женщин). Среди 129 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 59 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об